

Cinema 
 Why Do Fools Fall in Love - Un ragazzo di talento (Why Do Fools Fall in Love) – film del 1998 diretto da Gregory Nava

Musica 
 Why Do Fools Fall in Love – singolo dei The Teenagers featuring Frankie Lymon del 1956
 Why Do Fools Fall in Love – singolo dei Diamonds del 1956, cover dell'omonimo brano dei Teenagers
 Why Do Fools Fall in Love – album di Diana Ross del 1981
 Why Do Fools Fall in Love – album del 1998, colonna sonora del film